Lepidostoma kan syfta på:

 Lepidostoma (djur) – ett släkte av nattsländor
 Lepidostoma (växter) – ett släkte av växter